

L'odonyme rue Notre-Dame (ou Place Notre-Dame), qui fait référence à la Vierge Marie, est présent dans plusieurs villes ou communes, parfois avec un vocable plus particulier (Notre-Dame-des-Champs, Notre-Dame de Lorette, etc) :

Belgique 
 Rue Notre-Dame, à Binche
 Rue Notre-Dame-du-Sommeil, à Bruxelles
 Rue Notre-Dame, à Mons
 Rue Notre-Dame, à Namur

Canada (Québec) 
 Rue Notre-Dame, une des plus anciennes voies de Montréal
 Rue Notre-Dame, rue à Trois-Rivières

France 
 Rue Notre-Dame, située à Argenteuil ;
 Rue Notre-Dame, l'ancien nom de la rue Gambetta à Lille ;
 Rue Notre-Dame, dans la Ville-neuve de Nancy ;
 Rue Notre-Dame, dans le centre-ville de Nantes ;
 Rue Notre-Dame, dans le centre-ville de Bordeaux.

Paris 
 Rue Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle ;
 Rue Notre-Dame-des-Champs ;
 Rue Notre-Dame-de-Lorette ;
 Rue Notre-Dame-de-Nazareth ;
 Rue Notre-Dame-de-Recouvrance ;
 Rue Notre-Dame-des-Victoires.

Luxembourg 
 , à Luxembourg

Pays-Bas 
 Place Notre-Dame, à Maastricht.

Voir aussi 
 

Notre-Dame Rue